Planeta Rica kan syfta på:

Colombia 

 Planeta Rica (kommun), Córdoba, 
 Planeta Rica (ort), Córdoba,